Родриго Эрнандес Касканте (; ), в Испании более известный как Ро́дри (), а в Англии — как Родри́го (Rodrigo) — испанский футболист. Воспитанник клубов «Атлетико Мадрид» и «Вильярреал». В настоящее время — полузащитник клуба «Манчестер Сити» и сборной Испании. Полуфиналист чемпионата Европы 2020 года.

Клубная карьера

«Вильярреал» 
В начале 2015 года был включён в заявку «Вильярреала» на сезон. Для получения игровой практики Родриго выступал за дублёров. 17 декабря в поединке Кубка Испании против «Уэски» Эрнандес дебютировал за основной состав. 17 апреля 2016 года в матче против «Райо Вальекано» он дебютировал в Ла Лиге, заменив во втором тайме Дениса Суареса. 3 ноября в поединке Лиги Европы против турецкого «Османлыспора» Родриго забил свой первый гол за «Вильярреал».

«Атлетико Мадрид» 
24 мая 2018 года Родриго Эрнандес подписал 5-летний контракт с «Атлетико Мадрид». 25 августа в матче против «Райо Вальекано» он дебютировал за новую команду.

«Манчестер Сити» 
3 июля 2019 года был выкуплен клубом АПЛ «Манчестер Сити» за сумму отступных, прописанных в контракте футболиста, в размере 70 миллионов евро.

Дебютировал Родри за «горожан» в матче за Суперкубка Англии против «Ливерпуля» (1:1, 5:4 пен.).

Международная карьера 
В 2015 году Эрнандес в составе юношеской сборной Испании выиграл юношеский чемпионат Европы в Греции. На турнире он сыграл в матчах против команд Нидерландов, Германии, Франции и дважды России.

В 2017 году в составе молодёжной сборной Испании Эрнандес стал серебряным призёром молодёжного чемпионата Европы 2017 в Польше. На турнире он сыграл в матче против команды Сербии.

23 марта 2018 года в товарищеском матче против сборной Германии Эрнандес дебютировал за сборную Испании, заменив во втором тайме Тьяго Алькантару.

Статистика

Достижения 
«Атлетико Мадрид»
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2018
«Манчестер Сити»
 Чемпион Англии (2): 2020/21, 2021/22
 Обладатель Кубка Футбольной лиги (2): 2019/20, 2020/21
 Обладатель Суперкубка Англии: 2019
Испания (до 19)
 Чемпион Европы для игроков до 19 лет — 2015
Испания (до 21)
 Молодёжный чемпионат Европы — 2017

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Манчестер Сити» 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Испании по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 19 лет
Игроки ФК «Вильярреал B»
Игроки ФК «Вильярреал»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Манчестер Сити»